Tàmil, llengua dravídica parlada principalment pel poble tàmil del sud de l'Índia
 Tamil Nadu, estat de la Unió Índia.
 Tàmils, ètnia asiàtica